Doutor
Ou ainda:
Doutor (Doctor Who)
Doutor (Star Trek)
Profissional da área da saúde - no Brasil, chamados popularmente "doutores"
Jesus entre os doutores

Desambiguação